Stuntman, iemand die gevaarlijke stunts uithaalt
 Stuntman ('t Hof van Commerce), een album van de Vlaamse hiphopgroep 't Hof van Commerce
 Stuntman (Edgar Froese), een muziekalbum
Stuntman (film uit 1968), een film uit 1968
The Stuntman, een film uit 1980
Stuntman (film uit 1994)'', een film uit 1994
Stuntman (computerspel), een computerspel uit 2002